— четвёртый студийный альбом японской идол-группы Momoiro Clover Z. Вышел в Японии 17 февраля 2016 года.

Четвёртый альбом вышел в один день с третьим альбомом AMARANTHUS. По данным компании Oricon, в первую неделю Hakkin no Yoake продался в 81 254 экземплярах, а AMARANTHUS — в 80 783. Hakkin no Yoake дебютировал на 1 месте недельного альбомного чарта «Орикона», а AMARANTHUS на втором.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Специальный сайт, посвящённый альбомам 2016 года Momoiro Clover Z
 Интервью с Momoiro Clover Z на Natalie
 Интервью с продюсером альбома на сайте Billboard Japan

Альбомы Momoiro Clover Z
Альбомы 2016 года
Альбомы King Records (Япония)